Humber kan avse:

 Humber (bilmärke) – ett brittiskt bilmärke som verkade mellan 1898 och 1976
 Humber – en mynningsvik i Storbritannien
 Humber, Devon – en ort i Devon, England 
 Humber, Herefordshire – en civil parish i Herefordshire, England